«Конёк-Горбунок» — советский полнометражный цветной художественный фильм-сказка, поставленный на студии «Союздетфильм» в 1941 году режиссёром Александром Роу по мотивам одноимённой сказки Петра Ершова и русских народных сказок. Фильм снят по двухцветной технологии, разработанной Н. Н. Агокосом, Ф. Ф. Проворовым и П. М. Мершиным в лаборатории цветных изображений НИКФИ в 1931—1932 годах.

Премьера фильма в СССР состоялась 31 июля 1941 года.

Сюжет 
За морями, за горами живёт красавица Заря-Заряница. О ней мечтает крестьянский сын Иван. Но девушку собирается взять в жёны старый и злой царь Афрон. Однажды ночью Иван ловит на своём поле сказочную кобылицу. В её гриве он находит волшебное перо Жар-птицы. С помощью пера Иван оказывается обладателем двух коней с золотыми хвостами и диковинного Конька-Горбунка, ставшего верным другом и мудрым советчиком Ивана. 

Царь Афрон покупает коней, а Ивана берёт к себе главным конюшим. Царский спальник Чихирь в обиде на Ивана и поэтому ночью ворует у него перо Жар-птицы, которое оказывается в руках у царя.

Иван получает от Афрона приказание — в три дня и три ночи сыскать Зарю-Заряницу и доставить её во дворец. Отправившись на поиски красавицы, он попадает в засаду лесных разбойников, но спасается от гибели благодаря стае волков и Коньку-Горбунку. В то же время Чудо-юдо по прозванию Рыба-кит проглатывает корабли, на одном из которых оказывается родственница Месяца Заря-Заряница. Месяц вступает в конфликт с морским царём и даже вынужден обратиться за помощью к Ивану. Иван спускается на самое дно моря и передаёт подводному владыке ультиматум. Морской царь приказывает чудовищу выпустить на волю проглоченные им судна. Иван, выполнив поручение Месяца, доставляет Зарю-Заряницу к царю Афрону. Красавица обещает царю выйти за него замуж, если он искупается в кипящем молоке и превратится после этого в прекрасного юношу. Придворные советуют прежде испробовать это средство на Иване. Конёк-Горбунок помогает Ивану выдержать испытание, и последний становится краше прежнего.

Царь следует примеру Ивана, но погибает. Придворные в страхе разбегаются. Иван женится на Заре-Зарянице.

В ролях 

 Пётр Алейников — Иванушка
 Марина Ковалёва — Заря-Заряница
 Вениамин Гут — царь Афрон
 Георгий Милляр — царский спальник Чихирь / сказитель / разбойник
 Лев Потёмкин — Цап-Царап
 Михаил Трояновский — старинушка
 Александр Жуков — Данила
 Николай Горлов — Гаврила
 Александр Тимонтаев — морской царь
 Нинель Урусова — ключница Домнушка
 Тарас Алейников — эпизод (в титрах не указан)

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Владимир Швейцер
 Режиссёр-постановщик — Александр Роу
 Операторы — Борис Монастырский, Сергей Антипов
 Художник-постановщик — Алексей Уткин
 Композитор — Леонид Половинкин
 Звукооператор — Николай Озорнов
 Текст песен — Алексей Сурков
 Цветооператор — Георгий Рейсгоф
 Второй режиссёр — Леонид Альцев
 Вторые операторы — С. Казаров, С. Шер
 Художники — Ю. Лупандин, Л. Блатова, А. Шелапутина, А. Никулин, Н. Звонарёв, Л. Бойкова
 Художник-гримёр — А. Иванов
 Художник комбинированных съёмок — Владимир Никитченко
 Монтажёр — Ксения Блинова
 Дирижёр — Давид Блок
 Директор — Г. Харламов

См. также 
 «Карнавал цветов» (1935)
 «Груня Корнакова» (1936)
 «Сорочинская ярмарка» (1939)

Примечания

Литература

Литература для дополнительного чтения

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы СССР 1941 года
Фильмы Александра Роу
Фильмы студии «Союздетфильм»
Детские фильмы СССР
Фильмы-сказки СССР
Экранизации «Конька-Горбунка»
Фильмы по славянской мифологии
Фильмы на русском языке